Nyemba peut être :
 Nyemba, peuple de l’Angola ;
 Nyemba, langue du peuple nyemba ;
 Nyemba ou Niemba, cours d’eau du Congo-Kinshasa ;
 Niemba ou Nyemba, localité du territoire de Kalemie au Congo-Kinshasa ;
 Leonard Mhangarai Ringisai Nyemba, homme politique du Zimbabwe ;
 Wales Nyemba Mbekeani, diplomate du Malawi ;
 Nyemba Primary School, école primaire du district de Bikita, au Masvingo au Zimbabwe.